El Observador puede referirse a:

El Observador, diario uruguayo que se edita en Montevideo desde 1991;
El Observador, diario chileno editado en Quillota desde 1970;
El Observador, un periódico estadounidense que se edita en San José (California), desde 1980;
El Observador, noticiario venezolano emitido desde 1953 hasta 2012;
El Observador, periódico español editado en Cádiz en 1899;
El Observador, semanario español editado en Cádiz y Sevilla entre 1916 y 1934;
El Observador, periódico español editado en Madrid entre 1848 y 1853;
El Observador, revista española editada en Málaga;
El Observador de la Actualidad, diario catalán editado en Barcelona entre 1990 y 1993;
El Observador, diario peruano editado en Lima entre 1981 y 1984.